Бербегаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 49.03 км². Население — 441 человек (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Бьель (Франция, с 1986)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски